Orme steht für:

 Orme (Tennessee), Stadt im Marion County, Tennessee

Orme ist der Familienname folgender Personen:

 Eliza Orme (1848–1937), britische Anwältin und Aktivistin
 Robert Orme (1728–1801), britischer Militärschriftsteller und Historiograph der Britischen Ostindienkompanie
 Stanley Orme, Baron Orme (1923–2005), britischer Life Peer und Politiker (Labour Party)